

Weblinks 
 Wirbelschleppenkategorien
 Flugzeugtypen
 Flugzeugtypencodes auf flugzeuginfo.net
 Suche in ICAO Typenliste (DOC 8643)

Einzelnachweise 

 Liste der Flugzeugtypencodes
Flugzeugtypencodes
Flugzeugtypencodes